Села:
 Виноградівка — Дніпропетровська область, Дніпровський район (до 17 липня 2020 — Магдалинівський район)
 Виноградівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район (до 17 липня 2020 — П'ятихатський район)
 Виноградівка — Житомирська область, Житомирський район
 Виноградівка — Запорізька область, Василівський район (до 17 липня 2020 — Михайлівський район)
 Виноградівка — Кіровоградська область, Кропивницький район (до 17 липня 2020 — Компаніївський район)
 Виноградівка — Миколаївська область, Баштанський район
 Виноградівка — Миколаївська область, Вознесенський район (до 17 липня 2020 — Веселинівський район)
 Виноградівка — Одеська область, Березівський район
 Виноградівка — Одеська область, Болградський район, Арцизька міська громада
 Виноградівка — Одеська область, Болградський район, Болградська міська громада
 Виноградівка — Одеська область, Болградський район, Тарутинська селищна громада
 Виноградівка — Одеська область, Роздільнянський район
 Виноградівка — Хмельницька область, Хмельницький район (до 17 липня 2020 —Ярмолинецький район)

Інше
 Виноградівка — пункт контролю на кордоні з Молдовою
 Виноградівка — місцевість у місті Новомиргород Кіровоградської області, колишнє село

Див. також 
 Виноградовка